FSE est un sigle qui peut signifier :
 Fédération du scoutisme européen, une fédération scoute ;
 Fédération syndicale étudiante, un syndicat étudiant français actif de 2000 à 2013 ;
 Fédération syndicale étudiante, un syndicat étudiant français crée en 2019 ;
 Football Supporters Europe, une association chargé de la défense des droits des supporters européens ;
 Forum social européen, un rassemblement altermondialiste ;
 foyer socio-éducatif ;
 Fonds social européen, un fonds structurel européen ;
 feuille de soin électronique ;
 Fédération suisse des échecs ;
Fédération suisse d'escrime ;
 fonds solidarité énergie, un dispositif départemental d'aide au maintien du service de l'énergie pour les précaires.